Ponnier ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Pierre de Ponnier (* 1649), Amtmann, Oberamtmann und Koloniedirektor im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen
 Matthias Ponnier (* 1940), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher